Nitt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nitt (* 1981), deutscher Liedschreiber, Musikproduzent und Komponist
 Horst-Werner Nitt (* 1951), deutscher Politiker